Колюрия () — род многолетних травянистых растений семейства , включает 9—10 видов.

Произрастает в Западной и Восточной Сибири, Монголии.

Корневые листья часто с почти параллельными краями, лировидно перисто-рассечённые или перистые.

Гипантий обычно длинно-, реже короткоколокольчатый с 10 жилками. Наружная чашечка обычно небольшая. Лепестков  5, диск с хорошо развитым краем.

Плоды орешкообразные, покрытые жесткими сосочками.

Классификация

Таксономия 
Род Колюрия входит в трибу Colurieae подсемейства  семейства  порядка .

В 2007 году группой ботаников была пересмотрена система семейства Розовые, в результате данный род включили в род .

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 5 видов:

Применение

Кулинария 
В пищевой промышленности СССР, особенно в консервной, весьма часто гвоздику заменяли отечественной пряностью — колюрией.

Примечания 

Розановые
Флора Азии